«Трудовая Россия» — российское общественно-политическое движение (в качестве приложения к официальному сайту выпускается одноименный бюллетень).
 «Трудовая Россия» (Санкт-Петербург) — российская газета, печатный орган ЦК РКРП-РПК.